Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym w sezonie 2002 to piąta edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował dziewięć wyścigów, z czego sześć odbyło się w Europie, dwa w Australii i Oceanii oraz jeden w Ameryce Północnej. Pierwsze zawody odbyły się 3 marca w stolicy Australii - Canberze, a ostatnie 15 września w holenderskim Rotterdamie.

Trofeum sprzed roku broniła Australijka Anna Wilson. Tym razem w klasyfikacji generalnej zwyciężyła Niemka Petra Rossner.

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Mémoire du cyclisme 

Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym
2002 w kolarstwie